Подкрепление (воен.) — неофициальное понятие военного дела, которое обозначает воинские формирования, направленные на усиление или помощь войскам.
 Подкрепление (псих.) — любоe событие или стимул, которые, если следуют за реакцией, служат увеличению относительной вероятности возникновения этой реакции.
 Групповое подкрепление — социальный феномен, процесс, благодаря которому прочное убеждение внутри какой-либо социальной группы формируется посредством повторения некоторого утверждения членами этой группы.

Примечания

См. также 
 Обучение с подкреплением — один из способов машинного обучения, в ходе которого испытуемая система (агент) обучается, взаимодействуя с некоторой средой.